Te Anau bezeichnet:

 Te Anau (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Lake Te Anau, See in Neuseeland
 Te Anau Caves, Höhlen am Ufer des Lake Te Anau